Il singolare del torneo di tennis Toyota Classic 1979, facente parte del WTA Tour 1979, ha avuto come vincitrice Martina Navrátilová che ha battuto in finale Wendy Turnbull 7-6, 6-4.

Teste di serie 

 Martina Navrátilová (campionessa)
 Chris Evert-Lloyd (quarti di finale)
 Tracy Austin (semifinali)
 Billie Jean King (secondo turno)

 Evonne Goolagong (semifinali)
 Dianne Fromholtz (quarti di finale)
 Virginia Wade (quarti di finale)
 Wendy Turnbull (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Toyota Classic 1979